

Зелений Яр — селище, Приуральський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область

Зелений Яр — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Зелений Яр — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Зелений Яр — село, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Зелений Яр — село, Донецька область, Нікольський район
 Зелений Яр — село, Запорізька область, Чернігівський район
 Зелений Яр — село, Івано-Франківська область, Калуський район
 Зелений Яр — село, Київська область, Кагарлицький район
 Зелений Яр — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Зелений Яр — село, Миколаївська область, Братський район
 Зелений Яр — село, Миколаївська область, Доманівський район
 Зелений Яр — селище, Миколаївська область, Миколаївський район
 Зелений Яр — місцевість, селище приватної забудови в Шевченківському районі міста Запоріжжя